Hainbuch heißen folgende geographischen Objekte:

 Hainbuch (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hainbuch (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hainbuch (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hainbuch (Gemeinde Mauerbach), Katastralgemeinde von Mauerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Hainbuch (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Hainbuch steht für:
 Hainbuch GmbH, deutscher Spannmittelhersteller

Siehe auch:
 Hainbuche
 Haimbuch